Murk (voornaam), een Friese voornaam
Murk (rivier), een riviertje in Friesland
Murk (Tillison), soloalbum van Andy Tillison
Funky Green Dogs, een House act